Рыжковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Омская область
 Рыжковское сельское поселение — входит в Крутинский район

Орловская область
 Рыжковское сельское поселение — входит в Сосковский район